Галустов — прізвище вірменського походження.

Відомі носії:
 Галустов Валерій Завенович (1939—2017) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Галустов Віктор Валерійович (*1961) — колишній радянський футболіст, захисник.